Die BGL BNP Paribas Luxembourg Open 2010 waren die 15. Ausgabe des Tennis-Hallenhartplatzturniers für Frauen in Luxemburg. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Es fand zeitgleich mit dem Kremlin Cup 2010 in Moskau, Russland vom 18. bis zum 24. Oktober 2010 statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Timea Bacsinszky und im Doppel die Paarung Iveta Benešová und Barbora Záhlavová-Strýcová. Im Einzel gewann Roberta Vinci gegen Julia Görges mit 6:3, 6:4 und im Doppel Timea Bacsinszky / Tathiana Garbin gegen Iveta Benešová / Barbora Záhlavová-Strýcová mit 6:4, 6:4.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks
 Offizielle Website des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Roeser